Ebner est un patronyme :
  (1277-1356), mystique allemande
 Ferdinand Ebner (1882-1931), philosophe autrichien
Gregor Ebner (1898-1974), médecin bavarois responsable de la sélection dans les Lebensborn nazis
 Jacques Ebner (1935-1999), acteur français
 József Ebner (1909-1986), joueur hongrois de football
 Klaus Ebner (1964- ), écrivain autrichien
 Marguerite Ebner (1291-1351), mystique allemande
 Marie von Ebner Eschenbach (1830-1916), femme de lettres autrichienne
 Michl Ebner (1952- ), personnalité politique italienne
 Nate Ebner (1988- ), joueur américain de football américain et de rugby à sept
 Peter Ebner (1968- ), architecte autrichien
 Richard Ebner (1885-1961), naturaliste autrichien
 Johann Nepomuk Ebner von Rofenstein (1790-1876), haut fonctionnaire autrichien responsable de l'État du Vorarlberg et père de Viktor Ebner von Rofenstein.
 Viktor Ebner von Rofenstein (1842-1925), histologue et anatomiste autrichien
 Wolfgang Ebner (1612-1665), compositeur allemand

Anoblissement 

La famille von Ebner Eschenbach est une très ancienne famille patricienne de la ville impériale de Nuremberg (1251) , anoblie en 1813. Ses membres sont barons d'empire à partir de 1825. La mystique Christine Ebner et l'écrivaine Marie von Ebner Eschenbach sont apparentées à cette branche.
Les Ebner von Rofenstein sont originaires du Tyrol. Le premier chevalier (Johann Nepomuk von Rofenstein) fut anobli en 1839 par Ferdinand I.

Etymologie 
Le nom Ebner dérive du Vieil-haut-Allemand Eban (le terrain plat, le plateau) pour désigner une personne vivant ou venant de ce type d'endroit. Dans certains cas, il peut également s'agir d'un nom tiré de la fonction de juge exercée par le porteur du nom (Ebenoere en Moyen haut Allemand). Ce patronyme est fréquent au nord de la Suisse alémanique, aux alentours de Laufenburg.

Références 

Patronyme allemand